Sado (illa), illa a la Prefectura de Niigata, Japó.
 Sado (Japó), ciutat de l'illa anterior.
 Sado (Portugal), freguesia de Portugal.